Kord může být :

 kord – druh bodné zbraně
 textilní kord – vroubkovaná tkanina keprové vazby užívaná jako pneumatikový kord při výrobě pneumatik či sportovních popruhů apod.
 kord (vlákno) – kordové hedvábí – speciální celulózové nebo syntetické vlákno užívané pro výrobu textilních kordů
 kordový samet – materiál pro výrobu pneumatik
 kordový drát – ocelový drát užívaný pro výrobu kordů
 Kord vodka – druh vodky
 Kord (kulomet) – ruský kulomet ráže 12,7 × 108 mm

Reference